George Pullen Jackson (ur. 1874, zm. 1953) – amerykański muzykolog.

Publikacje 
 White Spirituals in the Southern Uplands: The Story of the Fasola Folk, Their Songs, Singings, and "Buckwheat Notes". University of North Carolina Press, 1933
 Spiritual Folk-Songs of Early America: Two Hundred and Fifty Tunes and Texts with an Introduction and Notes. Augustin, 1937
 Down-East Spirituals and Others: Three Hundred Songs Supplementary to the Author's "Spiritual Folk-Songs of Early America". Augustin, 1939
 White and Negro Spirituals, Their Lifespan and Kinship: Tracing 200 Years of Untrammeled Song Making and Singing Among Our Country Folk, with 116 Songs as Sung by Both Races. Augustin, 1943
 The Story of the Sacred Harp, 1844–1944. Vanderbilt University Press, 1944
 A Directory of Sacred Harp Singers and Singing Conventions. 1945
 American Folk Music for High School and other Choral Groups. C. C. Birchard and Co., 1947 (a collaboration with Charles Faulkner Bryan)
 Another Sheaf of White Spirituals. University of Florida Press, 1952

Urodzeni w 1874
Zmarli w 1953
Amerykańscy muzykolodzy
Amerykańscy folkloryści